Italienisches Capriccio steht für:
 Capriccio Italien,  Orchesterkomposition von Pjotr Iljitsch Tschaikowski
 Italienisches Capriccio (1961), deutscher Spielfilm von Glauco Pellegrini